Trevor kan syfta på:

 Trevor (Harry Potter)
 Trevor (namn)
 Trevor, Wales – en ort i Wrexham, Wales
 Trevor, Wisconsin – en ort i Wisconsin, USA